

Степені 
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Тригонометрія 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Логарифм 
 ;
 ;
 .

Див. також 
 Математика
 Тригонометрія
 Логарифм
Таблиця математичних символів

Елементарна математика